Chantilly, municipi al departament de l'Oise (regió dels Alts de França)
 Chantilly (Virgínia), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Virgínia
 Cantó de Chantilly, divisió administrativa del districte de Senlis (al departament de l'Oise)
 Castell de Chantilly, construcció a Chantilly, a la regió de la Picardia 
 Crema chantilly, preparació gastronòmica feta amb nata muntada ensucrada i perfumada amb vainilla o aroma de vainilla
 Senyoria de Chantilly, antiga jurisdicció feudal de França centrada al castell de Chantilly, i amb la vila i el domini circumdant